1045 км, 1045-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них название населённых пунктов.

 1045 км — населённый пункт (тип: железнодорожная казарма) в Зуевском районе Кировской области в составе Кордяжского сельского поселения.
 1045 км —  пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога, Днепропетровская область. Код 464928
 1045 км — остановочный пункт на территории Каменского района Ростовской области, Северо-Кавказская железная дорога. Код 587244